Otto Hindrich ()

Palmares 
CFR Cluj
 Liga I (2): 2019–2020, 2021–2022

Referințe

Legături externe 
 

Fotbaliști ai CFR Cluj
Portari de fotbal
Fotbaliști români
Germani din România
Sași transilvăneni
Oameni în viață
Nașteri în 2002